Gillissen ist der Familienname folgender Personen:

 Aegidius Gillissen (1712–1800), niederländischer reformierter Theologe
 Karl Gillissen (1842–1924), deutscher Genremaler der Düsseldorfer Schule